Il doppio  dell'U.S. Men's Clay Court Championships 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Ernests Gulbis e Rainer Schüttler erano i detentori del titolo ma quest'anno non hanno partecipato.

Bob Bryan e Mike Bryan hanno battuto in finale Jesse Levine e Ryan Sweeting 6–1, 6–2.

Teste di serie 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
  Ashley Fisher /  Jordan Kerr (semifinali)

 Lucas Arnold Ker /  Martin Damm (primo turno) 
 Stephen Huss /  Ross Hutchins (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 
 

U.S. Men's Clay Court Championships 2009
ATP World Tour 2009